Seyd steht für:
 Villa Seyd, Wuppertal

Seyd ist der Familienname folgender Personen:
 Felizia Seyd (1893–1988), deutschamerikanische Schriftstellerin
 Leonard Seyd (* 2004), deutscher Kinderdarsteller
 Seyd Mahmood Seyd (* 1987), iranischer Grasskiläufer
 Seyed Hossein Seyd (* 1994), iranischer Grasskiläufer
 Seyedamir Seyd (* 1997), iranischer Grasskiläufer
 Wolfgang Seyd (* 1946), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Seid
 Said